Graul ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Graul (1928–2009), deutsche Schriftstellerin
 Ernst Graul (1886–1958), deutscher Politiker (KPD/SED), Oberbürgermeister von Merseburg
 Ernst Richard Graul (* 1905), deutscher Graphiker 
 Eva Graul (* 1952), deutsche Juristin und Hochschullehrerin
 Franz Graul (* 1924), deutscher Fußballspieler
 Gerhard Graul (1919–2001), deutscher Komponist und Lehrer
 Hans Graul (1909–1997), deutscher Geograph und Geologe
 Jens Graul (1950–2018), deutscher Stadtrat und Autor
 Karl Graul (1814–1864), deutscher lutherischer Theologe
 Manfred Graul (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Richard Graul (1862–1944), deutscher Kunsthistoriker und Museumsdirektor
 Thomas Graul, deutscher Eishockeyspieler 
 Volker Graul (1952–2022), deutscher Fußballspieler
 Walter Graul (1913–1992), deutscher Journalist, Generalsekretär des Verbandes Deutscher Journalisten und Direktor von Intertext – Fremdsprachendienst der DDR
 Werner Graul (1905–1984), deutscher Schriftsteller, Zeichner, Grafiker und Medailleur

Graul bezeichnet:

 Graul (Bergbaulandschaft), eine historische Bergbaulandschaft im Erzgebirge

Siehe auch:
 Grauel (Begriffsklärung)
 Kraul